Бэ, Джу Юн — российская артистка балета, заслуженная артистка Республики Марий Эл.
 Бэ, Николя — французский политик, депутат Национального собрания Франции.